Lodron steht für:
 Lodron, ursprünglich italienische Adelsfamilie aus dem Trentino
 Lodron-Konzert, das 7. Klavierkonzert in F-Dur, KV 242, Klavierkonzert für drei Klaviere von Wolfgang Amadeus Mozart, siehe 7. Konzert für drei Klaviere (Mozart)
 Palazzo Lodron, Palast in der Gemeinde Nogaredo in der Region Trentino-Südtirol
 Schloss Lodron, Schloss in Gmünd in Kärnten, siehe Neues Schloss (Gmünd in Kärnten)
 Paris-Lodron-Universität Salzburg, der vollständige Name der Universität Salzburg
 Paris Lodron Salzburg Wasserball, Sportverein aus Salzburg
 Lodron, einen Berg in den Kitzbüheler Alpen

Lodron ist der Familienname folgender Personen:
 Franz von Lodron (1614–1652), österreichischer Geistlicher, Bischof von Gurk
 Karl Franz von Lodron (1748–1828), Fürstbischof von Brixen
 Kaspar von Lodron-Laterano (1815–1895),  	österreichischer Jurist, Landespräsident von Kärnten
 Ludovico Lodron (1484–1537), Landsknechtsführer in habsburgischen Diensten
 Max von Lodron (1757–1823), bayerischer Adeliger und Regierungsbeamter

 Sebastian von Lodron (1601–1643), österreichischer Geistlicher, Bischof von Gurk